Данная статья содержит список полной дискографии британской готик-метал группы Paradise Lost.

Студийные альбомы

Концертные альбомы и сборники

Синглы

Примечания

Демозаписи

Видео/DVD

Видеоклипы

Ссылки 
 Официальный веб-сайт группы Paradise Lost
 Paradise Lost на сайте Encyclopedia Metallum
 Дискография Paradise Lost на Discogs

Paradise Lost